Хатуша — название населённых пунктов:

Россия 
 Хатуша — деревня в Трубчевском районе Брянской области.
 Хатуша — деревня в Конышёвском районе Курской области.
 Хатуша — деревня в Хомутовском районе Курской области.